Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 676 dans le monde.

 Interstate 676 aux États-Unis 
 Route régionale 676 en Finlande 
 Route nationale 676 en France